R16 ou R-16 peut faire référence à :

Caméra 
 Caméra Beaulieu R16, une gamme de plusieurs modèles de caméras argentiques.

Danse 
 R16, Une compétition internationale de breaking (danse HIP HOP) se tenant en Corée du Sud.

Domaine militaire 
 , un porte-avions de classe Colossus de la Royal Navy ;
 , un porte-avions de Classe C de la Marine royale canadienne ;
 R-16, premier missile balistique intercontinental nucléaire déployé par l'URSS.

Sciences 
Chimie 
 La phrase de risque: Peut exploser en mélange avec des substances comburantes, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Renault 16, un modèle du constructeur français Renault.

Moto 
 BMW R 16, un modèle du constructeur allemand BMW.

Route
  Ring belge R16, la ceinture périphérique de Lierre

Train
  Ligne R16 des Rodalies de Catalunya, une ligne de train régional de Catalogne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres